Dildo kan syfta på:

 Dildo – en sexleksak
 Strap-on-dildo – en dildo uformad för att bäras av en person för att penetrera en annan

Geografi
 Dildo, Newfoundland och Labrador – en småstad i provinsen Newfoundland och Labrador i Kanada
 Dildo Island – en ö i provinsen Newfoundland och Labrador
 Dildo Key – en ö i Florida